Der Schweizer Fussballcup der Frauen wird seit 1975 ausgetragen. Rekordsieger sind gemeinsam der FFC Bern und der FC Zürich Frauen mit je 15 Erfolgen.

Bisherige Finals

Rekordsieger 

Fußballwettbewerb in der Schweiz
!Fussballcupsieger #Schweiz
Schweiz, Cupsieger, Frauen
Frauensport in der Schweiz